

События 
 Зимние и Летние Олимпийские игры в нацистской Германии.
 Алонзо Чёрч разработал лямбда-исчисление.
 6 января — В США отменён Закон о регулировании сельского хозяйства.
 12 января — создано спортивное общество «Локомотив».
 15 января — левые партии и профсоюзы Испании создали предвыборную коалицию Народный фронт.
 20 января — в Сандрингеме скончался король Великобритании Георг V. Престол перешёл к его сыну Эдуарду VIII.
 30 января — главой переходного правительства Королевства Египет, призванного провести парламентские выборы весной 1936 года, назначен Али Махир-паша.
 3 февраля — ввод в строй Камского целлюлозно-бумажного комбината.
 16 февраля — на парламентских выборах в Испании Народный фронт (коалиция левых партий) получил 256 мест против 165 мест у правых партий и 52 мест у центристских партий.
 17 февраля — стартовал 1-й чемпионат СССР по хоккею с мячом.
 26—29 февраля — неудачный «Путч молодых офицеров» в Японии, оранизованный националистической организацией Кодоха.
 2 марта — в Вашингтоне подписан договор, по которому Панама отказывалась от обязательств США гарантировать её независимость, а США снимали с себя обязательство поддерживать общественный порядок в столице Панамы и в городе Колон.
 4 марта — свой первый полёт совершил дирижабль «Гинденбург».
 7 марта — нацистская Германия в одностороннем порядке расторгла Локарнские договоры 1925 года. Германские войска заняли демилитаризованную Рейнскую область, грубо нарушая условия Версальского договора.
 19 марта — подписаны торгово-экономические соглашения между Италией и Албанией.
 23 марта — федеральный канцлер Австрии Курт Шушниг подписал в Риме дополнительный протокол, по которому Австрия обязалась не проводить переговоров ни с одним из Дунайских государств без ведома Италии.
 29 марта — на парламентских выборах в нацистской Германии 99 % голосов отдано за официальных кандидатов от нацистской партии.
 14 апреля
 серьёзные беспорядки в Палестине. Арабы убивали евреев и грабили их имущество.
 в Мадриде во время парада в случаю годовщины провозглашения республики правыми офицерами совершено неудачное покушение на руководителей государства.
 26 апреля и 3 мая — во Франции на выборах победила партия Народный фронт.
 28 апреля — скончался король Египта и Судана Ахмед Фуад I. Престол занял его сын Фарук I.

 5 мая — итальянские войска оккупировали столицу Эфиопии Аддис-Абебу, после чего Вторая итало-эфиопская война закончилась.
 9 мая — премьер-министром Египта стал лидер победившей на выборах партии Вафд Мустафа Наххас-паша, сменивший Али Махира.
 12 мая — в Испании сформировано новое правительство Народного фронта, которое возглавил Сантьяго Касарес Кирога, представитель Левореспубликанской партии.
 13 мая — Всеобщая забастовка в Греции.
 16 мая — военный переворот в Боливии. Президент Хосе Луис Техада свергнут. К власти пришла хунта подполковника Хермана Буша.
 22 мая
 Президентом Боливии стал начальник Генерального штаба армии полковник Хосе Давид Торо. Начало эры «социалистического милитаризма».
 Стартовал первый чемпионат СССР по футболу среди клубных команд, завершился 17 июня.
 27 мая — вышло Постановление Президиума ЦИК СССР «О прекращении переименований городов, районных центров и местечек и железнодорожных станций».
 1 июня — дуче Италии Бенито Муссолини объединил Эфиопию, Эритрею и Итальянское Сомали в колонию Итальянская Восточная Африка.
 11—12 июня — новое французское правительство принимает законы о коллективном договоре, о двухнедельном ежегодном оплачиваемом отпуске () и о  рабочей неделе.
 22 июня — в Монтрё началась конференция, в ходе которой была принята Конвенция Монтрё о статусе проливов, регламентировавшая проход через Босфор и Дарданеллы.
 27 июня — издано Постановление Центрального исполнительного комитета СССР и Совета Народных Комиссаров СССР «О запрещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатёж алиментов, некоторые изменения в законодательстве о разводах».
 28 июня — в Испании на референдуме одобрен проект автономии Галисии.
 3 июля — в СССР создана Государственная автомобильная инспекция (ГАИ, ныне Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России) при Рабоче-крестьянской милиции НКВД.
 4 июля — постановление ЦК ВКП(б) О педологических извращениях в системе наркомпросов. Педология объявлена «реакционной лженаукой» и устранена из системы советской школы.
 9 июля 
 В Тифлисе покончил с собой первый секретарь ЦК КП(б) Армении А. Г. Ханджян (по другой версии, застрелен первым секретарём Закавказского крайкома ВКП(б) Л. П. Берией).
 Создан Союз трудовой молодёжи Латвии.
 11 июля — Австрия и нацистская Германия подписали договор, усиливший влияние Германии в Австрии.
 12 июля — в Мадриде правыми убит лейтенант-республиканец Хосе дель Кастильо. Через несколько часов республиканцы убивают лидера монархистов Хосе Кальво Сотело. Инцидент подталкивает правый генералитет к вооружённому выступлению против Испанской республики.
 17 июля — Гражданская война в Испании: путч под руководством Франсиско Франко в Испанском Марокко поднят под лозунгом защиты религии и традиционных ценностей.
 18 июля — Гражданская война в Испании: восставшая армия захватывает Кадис и Севилью. Партии Народного фронта требуют вооружить народ. Правительство Сантьяго Касареса Кироги уходит в отставку.
 19 июля — Гражданская война в Испании: после отставки Диего Мартинеса Баррио, ненадолго занявшего пост премьер-министра, во главе республиканского правительства Испании становится левый республиканец Хосе Хираль. Восставшая армия контролирует уже 23 города страны.
 20 июля — Гражданская война в Испании:лидер испанских мятежников генерал Хосе Санхурхо погиб в авиационной катастрофе по пути из Португалии в Бургос.
 23 июля — в Испании в результате объединения Коммунистической партии Каталонии, Каталонской федерации Испанской социалистической рабочей партии и Каталонской пролетарской партии создана Объединённая социалистическая партия Каталонии.
 29 июля — образована Кустанайская область Казахской АССР.
 2 августа — Гражданская война в Испании:правительство Франции выступает с предложением о невмешательстве извне в гражданскую войну в Испании.
 3 августа — в результате лесного пожара полностью уничтожен посёлок Курша-2 (Тумский район Московской области, ныне Клепиковский район Рязанской области). Погибло более 1000 человек.
 4 августа — в Королевстве Греции установлен «режим 4 августа»..
 6 августа — Гражданская война в Испании: Примас Испании кардинал Исидро Гома-и-Томас поддерживает выступление военных и провозглашает «крестовый поход против красных».
 8 августа — Гражданская война в Испании: восставшая армия заняла Бадахос.
 11 августа — в Китае гоминьдановские войска во главе с Чаном Кайши впервые с 1926 года входят в Гуанчжоу.
 24 августа — в нацистской Германии введена всеобщая воинская обязанность в течение 2 лет.
 25 августа — казнь в Москве Зиновьева, Каменева и других старых большевиков, осуждённых по делу «Антисоветского объединённого троцкистско-зиновьевского центра».
 26 августа — в Лондоне заключён англо-египетский договор, расширивший права египетской стороны.
 3 сентября — Гражданская война в Испании: восставшая армия заняла Талавера де ла Рейна и вышла на подступы к Мадриду Правительство Хосе Хираля подало в отставку.
 4 сентября — Гражданская война в Испании: новое правительство республиканской Испании сформировал лидер социалистов Франсиско Ларго Кабальеро.
 8 сентября — в Португалии Революционная организация флота, созданная Португальской коммунистической партией, подняла неудачное восстание на судах военно-морского флота «Афонсу ди Абукерке», «Дау» и «Бартоломеу Диаш».
 9 сентября — Гражданская война в Испании: в Лондоне начал работу Комитет по невмешательству в испанские дела, в который вошли 27 государств, включая СССР.
 21 сентября — на пленуме ЦК КП(б) Армениипервым секретарём ЦК избран А. С. Аматуни (Вардапетян), вторым — С. Е. Акопов.
 1 октября — Гражданская война в Испании: генерал Франсиско Франко, избранный каудильо националистического движения вступил в Бургосе в права главы государства. Кортесы в Мадриде приняли Статут Страны Басков, предоставивший её автономию.
 7 октября — Гражданская война в Испании: СССР заявляет, что будет считать себя свободным от соглашения о невмешательстве в дела Испании, если оно будет нарушаться другими странами. Вскоре в поддержку Испанской республики направлены партии оружия и советские военные советники. В Бильбао сформировано автономное правительство Страны Басков.
 17 октября — открылся двухдневный учредительный съезд Алжирской коммунистической партии.
 25 октября — Берлинским соглашением нацистской Германии и Италии оформлена «Ось Берлин-Рим».
 30 октября — военный переворот в Ираке, возглавленный генералом Бакром Сидки. Правительство Ясина Паши аль-Хашими отправлено в отставку, сформирован «кабинет национальных реформ» во главе с представителем националистической организации «Аль-Ахали» Хикметом Сулейманом.
 3 ноября — президентские выборы в США. Действующий президент Франклин Рузвельт одержал повторную победу.
 6 ноября — Гражданская война в Испании: республиканское правительство Испании покинуло Мадрид и переехало в Валенсию.
 7 ноября — Гражданская война в Испании: войска Франсиско Франко вышли к предместьям Мадрида. Вскоре начались бои за столицу Испании.
 16 ноября — в Великобритании король Эдуард VIII официально объявил о своём намерении жениться на Уоллис Симпсон, гражданке США, состоявшей во втором браке (бракоразводный процесс завершился 3 мая 1937 года).
 18 ноября — Германия и Италия заявили о признании франкистского правительства в Испании.
 25 ноября — Германия и Япония подписали Антикоминтерновский пакт, обязуясь вести совместную борьбу против международного коммунизма.
 25 ноября — 5 декабря — в Москве состоялся последний Съезд Советов СССР, принявший новую Конституцию СССР, согласно которой высшим органом государственной власти Советского Союза вместо Съезда Советов становился Верховный Совет СССР.
 5 декабря
 Принята сталинская Конституция СССР.
 Ликвидирована Закавказская Социалистическая Федеративная Советская Республика. Азербайджан, Армения и Грузия самостоятельно вошли в состав СССР.
 Горьковский край, Восточно-Сибирский край, Кировский край, Куйбышевский край, Сталинградский край, Северный край и Саратовский край лишены статуса краёв и преобразованы в области РСФСР.
 11 декабря — отречение короля Великобритании Эдуарда VIII. Престол занял его младший брат Георг VI.

Наука

Спорт

Музыка

Кино

Театр

Литература

Изобразительное искусство СССР

Авиация

Общественный транспорт

Метрополитен

Железнодорожный транспорт

Персоны года 
Человек года по версии журнала Time — Уоллис Симпсон, подруга короля Великобритании Эдуард VIII, из-за связи с которой Эдуард VIII отрёкся от престола.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1936 году
 3 января — Николай Михайлович Рубцов, русский лирический поэт (ум. в 1971).
 12 января — Лилиана Кавани, итальянский режиссёр.
 12 января — Раймонд Паулс, латвийский композитор, автор мюзиклов «Сестра Кэрри», «Шерлок Холмс», эстрадной музыки.
 14 января — Алексей Алексеевич Леонтьев, российский психолог и лингвист (ум. в 2004).
 27 января — Сэмюэл Тинг, американский физик, лауреат Нобелевской премии.
 14 февраля — Анна Герман, польская певица (ум. в 1982).
 2 марта — Ия Саввина, советская и российская актриса (ум. в 2011).
 4 марта — Джим Кларк, двукратный чемпион мира (1963 и 1965 гг.) в Формуле-1 (ум. в 1968).
 5 марта — Владимир Маслаченко, советский футболист, спортивный журналист и комментатор (ум. в 2010).
 18 марта — Фредерик Виллем де Клерк, президент ЮАР, автор реформ, приведших к окончанию апартеида в стране (ум. в 2021).
 28 марта — Марио Варгас Льоса, перуанский писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе 2010 года.
 29 марта — Станислав Сергеевич Говорухин, советский и российский кинорежиссёр (ум. в 2018).
 20 апреля — Пэт Робертс, американский политик.
 24 апреля — Аквази Аманква Африфа, президент Ганы в 1969 — 1970 годах (уб. 1979)
 8 мая — Хальянд Удам, эстонский востоковед и переводчик (ум. 2005).
 17 мая
 Виталий Петрович Муха, глава администрации Новосибирской области в 1991—1993 и в 1995—1999 гг. (ум. в 2005).
 Деннис Хоппер, американский режиссёр, киноактёр, сценарист, продюсер (ум. 2010).
 18 мая — Олжас Омарович Сулейменов, поэт, писатель-литературовед, общественно-политический деятель Казахстана, дипломат.
 30 мая — Слава Метревели, один из лучших крайних форвардов советского футбола. (ум. в 1998).
 15 июня — Михаил Державин, российский актёр, народный артист Российской Федерации (ум. в 2018).
 22 июня — Крис Кристоферсон, американский актёр и бард.
 23 июня — Карлос Фонсека Амадор, никарагуанский революционер, один из основателей и руководителей Сандинистского фронта национального освобождения, теоретик революционного движения, профессор (погиб в 1976).
 27 июля — Марис Лиепа, артист балета, народный артист СССР (ум. в 1989).
 27 июля — Заур Кабисов, осетинский писатель, автор первого на осетинском языке фантастического романа («Последняя обезьяна».
 31 июля — Бонифас Александр, временный президент Гаити с 2002 по 2004 год.
 1 августа — Ив Сен-Лоран, французский модельер (ум. в 2008).
 17 августа — Джулио Могол, знаменитый итальянский поэт-песенник.
 31 августа — Владимир Орлов, советский, российский писатель (ум. в 2014)
 1 сентября — Валерий Легасов, советский химик-неорганик, член правительственной комиссии по расследованию причин и по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (ум. в 1988)
 7 сентября — Бадди Холли, американский певец, один из «пионеров» рок-н-ролла (ум. в 1959).
 13 сентября — Стефано Делле Кьяйе, итальянский ультраправый политик, основатель Национального авангарда (ум. в 2019).
 16 сентября — Михаил Кокшенов, советский и российский актёр театра и кино (ум. в 2020).
 21 сентября — Юрий Лужков, мэр Москвы (1992—2010). (ум. в 2019)
 23 сентября — Эдвард Радзинский, драматург, публицист, телеведущий.
 29 сентября — Алла Демидова, актриса, народная артистка РСФСР.
 29 сентября — Сильвио Берлускони, итальянский премьер-министр, крупный промышленник, медиамагнат.
 8 октября — Леонид Куравлёв, российский киноактёр, народный артист РСФСР (ум. в 2022).
 5 октября — Вацлав Гавел, чешский писатель, драматург, диссидент, правозащитник и государственный деятель (ум. в 2011).
 16 октября — Андрей Чикатило, советский серийный убийца (ум. в 1994).
 23 октября — Людмила Ивановна Нуйкина — российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке.
 28 октября — Роман Виктюк, советский и российский театральный режиссёр (ум. в 2020).
 31 октября — Гавриил Попов, российский экономист и политик, 1-й мэр Москвы (1991—1992).
 7 ноября — Николай Винграновский, украинский киноактёр и писатель (ум. в 2004).
 11 ноября — Михаил Таль, восьмой чемпион мира по шахматам (ум. в 1992).
 11 ноября — Юрий Чурбанов, советский политический деятель, зять Л. И. Брежнева (ум. в 2013).
 18 ноября — Дональд Юджин Черри, авангардный американский джазовый трубач (ум. в 1995).
 17 декабря — Франциск, папа Римский.
 18 декабря — Юрий Самарин, советский и российский учёный-математик, механик (ум. в 2000).
 23 декабря — Юлий Ким, автор-исполнитель.
 24 декабря — Анатолий Равикович, советский и российский актёр (ум. в 2012).
 29 декабря — Эдуард Марцевич, советский и российский актёр (ум. в 2013).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1936 году
 16 января — Альберт Фиш (род. 1870), американский серийный убийца и каннибал.
 18 января — Джозеф Редьярд Киплинг (род. 1865), английский писатель, лауреат Нобелевской премии.
 20 января — Георг V, король Великобритании.
 23 февраля — Сергей Васильевич Чехонин, русский и советский художник-график и декоратор, член художественного объединения «Мир искусства», ученик И. Е. Репина (род. в 1878).
 27 февраля — Иван Петрович Павлов (род. 1849), русский физиолог, лауреат Нобелевской премии.
 21 марта — Александр Константинович Глазунов, русский композитор (род. 1865).
 28 апреля — Ахмед Фуад I, король Египта с 1922 года, султан Египта в 1917—1922 годах (род. 1868).
 7 мая — Освальд Шпенглер, немецкий философ, последний крупный представитель «философии жизни».
 11 мая — Эдит Арчибальд, канадская суфражистка и писательница (род. 1854).
 14 мая — Эдмунд Алленби, британский фельдмаршал, командующий британскими войсками во Франции, Египте и Палестине в период Первой мировой войны, британский верховный комиссар в Египте и Судане в 1919—1925 годах (род. 1861).
 11 июня — Роберт Ирвин Говард, американский писатель-фантаст.
 14 июня — Гилберт Кит Честертон, английский писатель.
 18 июня — Максим Горький, писатель и общественный деятель, литературный критик и публицист.
 24 июля — Мария Пилар и Святого Франциска Борджа, блаженная римско-католической церкви, монахиня Ордена Босых Кармелиток.
 8 августа — Блаженный Сеферино, покровитель цыган в католичестве.
 25 августа
 Лев Борисович Каменев, Григорий Евсеевич Зиновьев, Григорий Еремеевич Евдокимов, российские революционеры, советские партийные и государственные деятели, видные большевики (расстреляны).
 Сергей Сергеевич Каменев, советский военачальник, командарм 1-го ранга.
 15 сентября — Александрос Заимис, греческий политик, неоднократный глава правительства, президент Греции в 1929—1935 годах (род. 1855).

Нобелевские премии 
 Физика — Виктор Франц Гесс — «За открытие космических лучей», Карл Дэвид Андерсон — «За открытие позитрона».
 Химия — Петер Йозеф Вильгельм Дебай — «за вклад в наше понимание молекулярной структуры».
 Медицина и физиология — Генри Дейл, Отто Лёви — «за исследования химической трансмиссии нервных импульсов».
 Литература — Юджин О’Нил — «За силу воздействия, правдивость и глубину драматических произведений, по-новому трактующих жанр трагедии».
 Премия мира — Карлос Сааведра Ламас.

См. также

Примечания